Tűzmadár, mitológiai alak
 Tűzmadár (1910), Igor Stravinsky balettje
 Tűzmadár (2011), Jack McDevitt regénye
 Tűzmadár, együttes